Neuwimm ist der Ortsname von

 Neuwimm (Kößlarn), Ortsteil des Marktes Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern
 Neuwimm (Wonneberg), Ortsteil der Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern